Rijeke:
 Odra, rijeka koja izvire u Češkoj.
 Odra (Hrvatska), rijeka u Hrvatskoj, lijeva pritoka Kupe.

Naselja u Hrvatskoj:
 Odra (Zagreb), jedno od 90 naselja Grada Zagreba. 
 Odra Sisačka, gradsko naselje Siska, Sisačko-moslavačka županija